Název Dlouhá Louka má více míst:
 Dlouhá Louka (Lípa nad Orlicí), část obce Lípa nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Dlouhá Louka (Lužany), část obce Lužany v okrese Plzeň-jih
 Dlouhá Louka (Osek), část města Osek v okrese Teplice
vyskytuje se i jako název ulice
 Dlouhá louka, ulice ve městech Žatec, Lom (okres Most) a Vlachovo Březí
 Na Dlouhé louce, průjezdní úsek silnice I/3 v Českých Budějovicích

Externí odkazy